Raul Jorge Resende de Barros Rosário (Raul do Rosário), ator, nasceu  em Benguela, Angola nos anos 1970, comecou a sua carreira artistica no Elinga Teatro, no prencipio dos anos 1990, marcam sua tragetória, encenadores como José Mena Abrantes, Rogério de Carvalho, passou por, Coimbra, Escola da Noite, onde trabalhou com Augusto Barros, de volta a Angola, trabalhou "Quem me dera ser onda", de Manuel Rui Monteiro, com Cândido Ferreira, No Cinema filmou: O Herói de Zeze Gamboa, e Cidade Vazia de Maria joao Ganga, algumas séries televisivas Angolanas, tais como: Regresso a Sizalinda, Co-producao com RTP Minha Terra, Minha Mãe da TPA, com Reinaldo Bouri, Caminhos Cruzados, Sede de Viver, etc. Continua o seu trabalho no Teatro Elinga, como Ator, Encenador, músico (percurssionista), pratica capoeira no grupo Abadá-capoeira.

Atores de Angola